Matteo Tosi est le nom de :
 Matteo Tosi (1884-1959), prêtre, compositeur et maître de chapelle italien ;
 , acteur et chanteur italien.